Emperador Alejandro puede referirse a:

 Alejandro Magno (r. 326-323 a. C.), rey macedonio.
 Severo Alejandro (r. 222-235 d. C.), emperador romano.
 Domicio Alejandro (c. 310), usurpador romano.
 Alejandro (r. 912-913), emperador bizantino.
 Alejandro I de Rusia (1801-1825)
 Alejandro II de Rusia (1855-1881)
 Alejandro III de Rusia (1881-1894)